Příjmení Pavlů nosí více známých osobností:

 Bohdan Pavlů (1883–1938) – slovenský novinář, československý diplomat, politik
 Ester Pavlů (* 1986) – česká operní pěvkyně-mezzosopranistka
 Ivan Pavlů (* 1938) – český archeolog
 Jaroslav Pavlů (* 1936) – český hokejista
 Libor Pavlů (1945–2015) – český politik
 Martin Pavlů (* 1962) – italský hokejista českého původu

Podobná příjmení 
 Paulů
 Blanka Paulů, česká politička a sportovkyně, lyžařka a běžkyně